Lunna bezeichnet:

 Lunna (Belarus), einen Ort in der Hrodsenskaja Woblasz in Weißrussland
 Lunna (Gallien), einen antiken Ort in Gallien, nahe dem heutigen Belleville in Frankreich
 Lunna Ness, eine Halbinsel im Nordosten von Mainland, Shetland
 Lunna Holm, eine kleine Insel bei Lunna Ness
 Lunna (Trommel), eine Nachrichtentrommel, wie sie bei den Dagomba in Nordghana gebraucht wurde
 ein puertorikanischer Sänger, siehe Maria Socorro Garcia de la Noceda